Никола́й Алекса́ндрович Дми́триев:
 Дмитриев, Николай Александрович (1924—2000) — физик-теоретик, один из основных математиков-разработчиков атомного проекта в СССР.
 Дмитриев, Николай Александрович (1955—2004) — музыкальный критик, журналист, продюсер.